Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2020 года в II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 7 по 28 января в Эйндховене (Нидерланды) в группе А и с 28 января по 2 февраля в Мехико (Мексика) в группе В.
Этот турнир заменил квалификационный турнир группы В первого дивизиона.

Регламент турнира 
 Группа А: команда, занявшая первое место, получит возможность играть в группе В первом дивизионе чемпионата мира 2021 года, а команда, занявшая последнее место, перейдёт в группу В.
 Группа В: команда, занявшая первое место, получит возможность играть в группе А.

Итоги турнира 
  Сборная Тайваня вышла в группу В первого дивизиона чемпионата мира 2020.

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 8 национальных команд — три из Азии, по две из Европы и Океании, и одна из Северной Америки. Сборная Нидерландов пришла из первого дивизиона, Сборная Новой Зеландии участвует впервые, а остальные — с прошлого турнира квалификационной группы первого дивизиона.

Группа А

Группа В

Судьи 
Группа А

Главные судьи

Линейные судьи

Группа В

Главные судьи

Линейные судьи

Турнир

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1)

Группа В

Предварительный раунд

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC-6)

Плей-офф

Итоговое положение команд

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
ЖЮ*2
Второй 2020
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Нидерландах
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Мексике
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей